Mercy ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Mercy (Allier) im Département Allier
 Mercy-le-Bas im Département Meurthe-et-Moselle
 Mercy-le-Haut im Département Meurthe-et-Moselle
 Mercy (Yonne) im Département Yonne

Film und Fernsehen:
 Originaltitel von Entführung ohne Gnade, US-amerikanischer Thriller von Richard Shepard (1995)
 Originaltitel von Mercy – Die dunkle Seite der Lust, US-amerikanischer Thriller von Damian Harris (2000)
 Mercy (2009), US-amerikanisches Filmdrama von Patrick Hoelck (2009)
 Mercy (Fernsehserie), US-amerikanische Krankenhausserie (2009)
 Originaltitel von Mercy – Der Teufel kennt keine Gnade, US-amerikanischer Horrorfilm von Peter Cornwell (2014)
 Mercy (2016), US-amerikanischer Thriller von Chris Sparling (2016)

Weiteres:
 Mercy, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Félix im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Palais Mercy, historisches Gebäude in Timișoara, Rumänien
 Mercy-Klasse, zwei Hospitalschiffe der US-Marine

Mercy ist der Familienname folgender Personen:
 Claudius Florimund Mercy (1666–1734), kaiserlicher Feldmarschall
 Dominique Mercy (* 1950), französischer Tänzer und Choreograf
 Eugène Guillaume Alexis von Mercy-Argenteau (1743–1819), österreich-ungarischer Feldzeugmeister
 Florimond Claude von Mercy-Argenteau (1727–1794), österreichischer Botschafter in Frankreich
 Franz von Mercy (1597–1645), Feldherr der Katholischen Liga im Dreißigjährigen Krieg
 Heinrich von Mercy (1596–1659), lothringischer Adliger und Feldmarschallleutnant, Bruder von Franz
 Heinrich Mercy (1826–1912), deutscher Buchhändler und Verleger
 Kaspar von Mercy (1599–1644), kurbayrischer Generalwachtmeister
 Louise de Mercy-Argenteau (1837–1890), belgische Pianistin und Komponistin 
 Wilhelm Mercy (1753–1825), römisch-katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Mercey
 Merci 
 Mercy, Mercy, Mercy
 Mersey (Begriffsklärung)